So, successió de canvis

 So lingüístic o fonema, realització ideal d'un so sense tenir en compte com es pronuncia realment en un context concret.
 So (kana), そ (hiragana) o ソ (katakana), caràcter sil·làbic en el sistema modern d'ordenació alfabètica gojūon.
 SO, abreviatura de sud-oest, punt cardinal.
 .so, domini d'Internet de primer nivell territorial per a Somàlia.
 SO, abreviatura per a sistema operatiu, conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador.
 SO, abreviatura del grup ortogonal especial en àlgebra abstracta.